Saint-Victor oder St-Victor steht für:
 Saint-Victor, Ortschaft in der Gemeinde Trévignin, Département Savoie
 Saint-Victor (Québec), Gemeinde in Kanada

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Victor (Allier), Département Allier
 Saint-Victor (Ardèche), Département Ardèche
 Saint-Victor (Cantal), Département Cantal
 Saint-Victor (Dordogne), Département Dordogne
 Saint-Victor-de-Buthon, Département Eure-et-Loir
 Saint-Victor-de-Cessieu, Département Isère
 Saint-Victor-de-Chrétienville, Département Eure
 Saint-Victor-de-Malcap, Département Gard
 Saint-Victor-de-Morestel, Département Isère
 Saint-Victor-d’Épine, Département Eure
 Saint-Victor-de-Réno, Département Orne
 Saint-Victor-des-Oules, Département Gard
 Saint-Victor-en-Marche, Département Creuse
 Saint-Victor-et-Melvieu, Département Aveyron
 Saint-Victor-l’Abbaye, Département Seine-Maritime
 Saint-Victor-la-Coste, Département Gard
 Saint-Victor-la-Rivière, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Victor-Malescours, Département Haute-Loire
 Saint-Victor-Montvianeix, Département Puy-de-Dôme
 Saint-Victor-Rouzaud, Département Ariège
 Saint-Victor-sur-Arlanc, Département Haute-Loire
 Saint-Victor-sur-Avre, Département Eure
 Saint-Victor-sur-Ouche, Département Côte-d'Or
 Saint-Victor-sur-Rhins, Département Loire
 Ancretiéville-Saint-Victor, Département Seine-Maritime
 Quartier Saint-Victor, ist ein Stadtviertel im 5. Arrondissement von Paris

Kirchengebäude in Frankreich:
 St-Victor (Paris), Augustinerabtei in Paris
 St-Victor (Marseille), Benediktinerabtei in Marseille

Kirchengebäude in Deutschland:
 St. Victor (Düsseldorf)
 St.-Victor-Kirche (Victorbur)

Personen:
 Claude Félix Abel Niépce de Saint-Victor (1805–1870), französischer Chemiker, Erfinder und Fotograf

Siehe auch:
 San Vittore
 Sant Victor
 St. Victor
 St. Viktor
 Sankt Viktor